Bill Toomey – multiplista statunitense
Marie Toomey – tennista australiana
Pat Toomey – politico statunitense
Regis Toomey – attore statunitense